Fluorure de cobalt(II)
 Fluorure de cobalt(III)